Polygyros steht für:

 Polygyros, Stadt in Griechenland
 Polygyros (Gemeinde), Gemeinde in Griechenland
 Ortschaft in der griechischen Gemeinde Dodoni